Harghita (čti [hargita]) je název několika zeměpisných objektů:
 Harghita (pohoří) – pohoří ve středním Rumunsku
 Harghita (župa) – župa ve středním Rumunsku

Geografie Rumunska